Aubretia (també Aubrieta) és un gènere de plantes amb flors d'ús ornamental dins la família brassicàcia. Conta d'unes 12 espècies. El gènere rep el nom de Claude Aubriet, un pintor de flors francès. El gènere és originari del sud d'Europa fins a Àsia central però s'ha naturalitzat a tota Europa. Són plantes perennes resistents i de fulla persistent, amb flors petites de color viola, rosa o blanc. Preferix la plena llum i sòls ben drenats, tolera amplis marges de pH i pot créixer també en l'ombra parcial.

Taxonomia 
 Aubrieta alba
 Aubrieta canescens
 Aubrieta columnae
 Aubrieta x cultorum - Large-flowered Aubrieta
 Aubrieta deltoidea - Common Aubrieta, Wallcress (N.Am.)
 Aubrieta erubescens
 Aubrieta glabrescens
 Aubrieta gracilis
 Aubrieta libanotica
 Aubrieta olympica
 Aubrieta parviflora
 Aubrieta pinardii
 Aubrieta variegata

Brassicàcies